Felipe Ángeles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Felipe Ángeles, Carmen, 
 Felipe Ángeles, Zacatecas, Fresnillo, 
 Felipe Ángeles, Tamaulipas, Xicoténcatl, 
 Felipe Ángeles, Veracruz, Las Choapas, 
 Felipe Ángeles, Tarímbaro, 
 Felipe Ángeles, Calakmul, 
 Felipe Ángeles, Álvaro Obregón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar